PyQt — набор расширений (биндингов) графического фреймворка Qt для языка программирования Python, выполненный в виде расширения Python.

PyQt разработан британской компанией Riverbank Computing. PyQt работает на всех платформах, поддерживаемых Qt: Linux и другие UNIX-подобные ОС, macOS и Windows. Существует 3 версии: PyQt6, PyQt5 и PyQt4, поддерживающие соответствующие версии Qt. PyQt распространяется под лицензиями GPL (2 и 3 версии) и коммерческой.

PyQt практически полностью реализует возможности Qt. Это более 600 классов, более 6000 функций и методов, включая:

 Существующий набор виджетов графического интерфейса;
 стили виджетов;
 доступ к базам данных с помощью SQL (ODBC, MySQL, PostgreSQL, Oracle);
 QScintilla, основанный на Scintilla виджет текстового редактора;
 поддержку интернационализации (i18n);
 парсер XML;
 поддержку SVG;
 интеграцию с WebKit, движком рендеринга HTML;
 поддержку воспроизведения видео и аудио.

PyQt также включает в себя Qt Designer (Qt Creator) — дизайнер графического интерфейса пользователя. Программа pyuic генерирует Python код из файлов, созданных в Qt Designer. Это делает PyQt очень полезным инструментом для быстрого прототипирования. Кроме того, можно добавлять новые графические элементы управления, написанные на Python, в Qt Designer.

Раньше PyQt поставлялся вместе со средой разработки Eric, написанной на PyQt. Eric имеет встроенный отладчик и может быть использована для создания консольных программ. Теперь она доступна в качестве отдельного проекта.

Обзор основных модулей 
 QtCore — основные не графические классы: система сигналов и слотов, платформонезависимые абстракции для Unicode, потоков, разделяемой памяти, регулярных выражений и т. д.
 QtGui — компоненты графического интерфейса (элементы управления), основанные на визуальном представлении.
 QtNetwork — классы для сетевого программирования. Например, клиентов и серверов через UDP и TCP.
 QtOpenGL — классы, позволяющие использовать OpenGL и 3D-графику в приложениях PyQt.
 QtScript — классы, позволяющие использовать встроенный в Qt интерпретатор JavaScript для управления приложением.
 QtSql — классы для интеграции с базами данных с помощью SQL.
 QtSvg — классы для отображения векторной графики в формате SVG.
 QtXml — классы, реализующие обработку XML.
 uic — реализация обработки XML-файлов, созданных в Qt Designer, для генерации из них Python-кода графического интерфейса.

Дизайнер графического интерфейса пользователя 

Qt Designer является кроссплатформенным компоновщиком макетов и форм графического интерфейса пользователя. Он позволяет быстро спроектировать виджеты и диалоги, используя экранные формы с использованием тех же виджетов, которые будут использоваться в приложении. Формы, созданные с Qt Designer, являются полностью функциональными, а также могут быть просмотрены в режиме реального времени.

Примеры программ

Программа Hello, world! 
Стандартный минималистичный пример, дающий представление о PyQt. Программа показывает пустое окно, обладающее базовыми функциями — изменение размера, сворачивание, разворачивание:

Более сложный пример 

В этом примере показаны принципы создания более серьёзных программ. Используется Python 3 и Qt Designer. Применяется объектно-ориентированный подход, позволяющий разделить визуальное представление и логику программы.

Состав программы:

 test.pyw — главный файл, запускающий программу.
 mainform.py — файл описания главного окна.
 mainform.ui — файл, содержащий автоматически сгенерированное при помощи Qt Designer описание главного окна. В программе Qt Designer был создан проект, основанный на QDialog и выбраны 2 элемента: кнопка с именем pushButton, текстовая метка с именем label.

Содержание файла test.pyw:

#! /usr/bin/env python3
#
import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui # подключает основные модули PyQt
import mainform # подключает модуль описания формы

def main():
    app = QtGui.QApplication(sys.argv)  # создаёт основной объект программы
    form = mainform.MainForm()  # создаёт объект формы
    form.show()  # даёт команду на отображение объекта формы и содержимого
    return app.exec()  # запускает приложение

if __name__ == "__main__":
    sys.exit(main())

Содержание файла mainform.py:

#! /usr/bin/env python3
#
from PyQt4 import QtCore, QtGui, uic # подключает основные модули PyQt

# прототип главной формы
class MainForm(QtGui.QDialog):

    # конструктор
    def __init__(self):
        super(MainForm, self).__init__()

        # динамически загружает визуальное представление формы
        uic.loadUi("mainform.ui", self)

        # связывает событие нажатия на кнопку с методом
        self.connect(self.pushButton, QtCore.SIGNAL("clicked()"),
            self.setLabelText)

    def setLabelText(self):
        self.label.setText("New label text")

В этом примере довольно простая функциональность, представленная методом setLabelText. Однако при необходимости реализовать более сложную обработку поступающих данных, целесообразно вынести эту обработку в отдельный модуль (файл).

SIP 
SIP — это инструмент для автоматической генерации Python-привязок к C и C++ библиотекам. Первоначально SIP был разработан в 1998 году для PyQt — Python-привязки для инструментария виджетов Qt, но подходит и для создания привязок к любым другим C или C++ библиотекам.

SIP берёт набор инструкций (.sip файлы), описывающих API и генерирует требуемый C++ код. Потом он компилируется и на выходе получается модуль Python. Файлы .sip — файлы заголовков класса, у которых кое-что убрано (потому что SIP не содержит полноценный C++-парсер) и кое-что добавлено (поскольку C++ не несёт достаточной информации о работе API).

Для PyQt4 используется внутренний инструмент (написанный на PyQt), называемый metasip. Это своего рода IDE для SIP. Он использует GCC-XML для разбора заголовочных файлов последней версии и сохраняет релевантные данные в XML, в metasip-проект. metasip далее делает некое подобие diff с предыдущей версией API и отмечает все изменения, которые необходимо просмотреть. Затем список изменений генерируется при помощи GUI и автоматически заносится в TODO. Создание .sip файлов — просто нажатие на кнопку.

Что касается работы сгенерированного кода, она не сильно отличается от работы любого другого генератора привязок. У Python очень хороший API модулей — это одна из причин большого количества Python-привязок для инструментов сторонних разработчиков. Для каждого C++-класса SIP генерирует C-код, создающий соответствующий Python-класс.

Особенности лицензирования 

Двойная лицензия PyQt продиктована довольно сложными отношениями в сфере применения этой надстройки (привязки) над графической библиотекой Qt. В соответствии с лицензией GPL, возможно использование библиотеки для создания программ с открытым исходным кодом. Если нет возможности распространять код в соответствии с условиями GPL, то можно приобрести коммерческую лицензию.

Со стороны Nokia были попытки договориться с Riverbank Computing на предмет смены лицензии, но они не увенчались успехом. В результате возник проект под названием PySide — аналог PyQt, в том числе сохраняющий совместимость с последним на уровне API, но выпущенный под лицензией LGPL, чтобы дать возможность разработчикам и коммерческих проектов бесплатно использовать Python в связке с Qt.

Однако Riverbank не исключает возможности лицензирования PyQt под LGPL в будущем.

История 

Riverbank Computing Limited с 1998 года разрабатывает и поддерживает PyQt, привязки, которые позволяют использовать Qt для работы с языком программирования Python.

 Разработка началась с создания SIP и выпуска PyQt 0.1 с поддержкой Qt 1.41 в ноябре 1998;
 в версии 2.0, которая вышла в 2000, реализована поддержка Qt 2.2 на Linux и Windows;
 поддержка Qt 3 реализована в 2001;
 поддержка Mac OS X реализована в 2002;
 выпуск PyQt4 начался с PyQt 4.0 с поддержкой Qt 4 в июне 2006;
 в версии 4.5, которая вышла 5 июня 2009, реализована поддержка Python 3;
 в версии 4.7, которая вышла 14 января 2010, реализована поддержка Qt 4.6;
 в версии 5.0, которая вышла 17 июня 2013, реализована поддержка Qt 5.0.

Известные программы, использующие PyQt 
 Cura — приложение нарезки 3D-модели для 3D-принтеров с открытым исходным кодом.
 Electrum — популярный open-source Bitcoin криптокошелек. 
 Arduino IDE — реализация Arduino на PyQt.
 Jabbim — кроссплатформенная открытая программа мгновенного обмена сообщениями по протоколу XMPP.
 Eric IDE — интегрированная среда разработки для Python;
 GNS3 — графический симулятор сети.
 Anki — программа для облегчения запоминания слов, выражений и любой другой информации с помощью интервальных повторений.
 Calibre, приложение для управления электронными книгами
 Dropbox, файлообменник
 fman, кроссплатформенный файловый менеджер
 Kodos, Отладчик регулярных выражений Python
 Leo, планировщик и редактор грамотного программирования
 Ninja-IDE, расширяемая среда разработки Python с открытым исходным кодом
 OpenLP, программа проекции текстов с открытым исходным кодом
 OpenShot, программа для редактирования видео
 Orange, структура интеллектуального анализа данных и визуализации
 Puddletag, кроссплатформенный редактор тегов ID3 с открытым исходным кодом
 QGIS, бесплатное программное обеспечение для настольных систем Geographic Information Systems (GIS)
 qt-recordMyDesktop, Интерфейс Qt4 для recordMyDesktop
 Spyder, Python Data Science IDE
 TortoiseHg, графический интерфейс для программы управления источниками Mercurial (Hg)
 Veusz, научное приложение для черчения
 qutebrowser, Vim-like веб-браузер с минималистичным интерфейсом.

Применение 
PyQt — продукт, имеющий широкую пользовательскую базу. Среди коммерческих пользователей PyQt можно отметить такие известные корпорации, как Disney, Dreamworks, Pixar, Industrial Light and Magic и Sony Pictures. Всего коммерческих пользователей более 200 (по данным в 2006 году).

См. также 
 PySide
 PyGTK
 PythonQt
 WxPython
 Tkinter

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт проекта 
 Wiki сообщества PyQt и PyKDE 
 Официальная документация по Qt 
 Неофициальная документация по Qt на русском (перевод в процессе) 
 Интервью с Филом Томпсоном — автором и разработчиком PyQt  
 Приложения, использующие PyQt 
PyQt5 Tutorial
 PyQT4 Tutorial

 
Наборы привязок Qt для языков программирования
Библиотеки Python
Свободные библиотеки программ
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Windows
Свободное программное обеспечение, написанное на C++
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Статьи с примерами кода Python
Появились в 1998 году